Moto Morini, marca italiana de motocicletes fundada el 1937
 Morini Franco Motori, marca italiana de motors de motocicleta fundada el 1954
 Mòrins, tribu gal·la situada a l'actual Pas de Calais